

Cinema 
 No Such Thing – film del 2001 diretto da Hal Hartley

Musica 
 No Such Thing – singolo di John Mayer del 2002
 No Such Thing – singolo di Chris Cornell del 2007